Бу Сянчжи́ (; ) — китайский шахматист, гроссмейстер (2000).

В 1998 выиграл чемпионат мира среди мальчиков в возрасте до 14 лет. Победитель зональных китайских турниров (2004, 2007), чемпион Китая (2004), вице-чемпион Китая 2010, участник нокаут чемпионата мира ФИДЕ 2006, чемпион мира среди студентов (2006), обладатель Кубка мира по игре вслепую (2007). В 2008 году Бу Сянчжи разделил первое место в Гибралтаре и сыграл в супертурнирах в Софии и Бильбао. Победитель Всемирных Интеллектуальных Игр по рапиду (2008). В составе национальной сборной участник 7-и Олимпиад (2002—2012, 2018). Победитель Всемирной шахматной Олимпиады 2018 (четвертая доска) и Командного чемпионата мира по шахматам 2015 в составе сборной Китая (выступал на третьей доске).

9 сентября 2017 г. на розыгрыше Кубка мира в Тбилиси Бу Сянчжи победил чемпиона мира Магнуса Карлсена в первой партии матча из двух партий. Эта победа ввела его в члены символического Клуба Михаила Чигорина. Ничья во второй партии этого матча 10 сентября обеспечила ему итоговую победу над чемпионом мира и вынудила Карлсена покинуть соревнование.

Женат на известном гроссмейстере из Китая Хуан Цянь, победительнице командных чемпионатов мира по шахматам 2007, 2009, 2019 и Всемирной Шахматной Олимпиады 2004 и 2018 годов.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая